Eduardo Hurtado (acteur) (1956-2019), Ecuadoraanse acteur
 Eduardo Hurtado (voetballer) (1969), Ecuadoraanse voetballer